Fort Oranje () puede referirse a:

 Fort Oranje (Ternate), el centro administrativo de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales antes de su traslado a Batavia]
 Fort Oranje (Nuevos Países Bajos), actual Albany, Nueva York
 Fuerte Oranje (Taiwán), ahora Tainan
 Fort Oranje (Brasil holandés)
 Fuerte Oranje (Ghana)
 Fort Oranje (Gorea) en la Isla de Gorea frente a la costa de Senegal
 Fort Oranje (Bonaire) en la isla de Bonaire
 Fort Oranje (San Eustaquio) en Oranjestad, San Eustaquio